Pagnana steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Empoli, Provinz Florenz, Italien
 einen Wohnplatz der Gemeinde Castiraga Vidardo, Provinz Lodi, Italien